Ла Голета има више значења:

 Ла Голета (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Голета (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Голета (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Голета (Сојаникилпан де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Голета (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Голета (Ел Салвадор), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику